В июне 2011 года в Республике Молдова прошли всеобщие местные выборы, в ходе которых были избраны 898 примаров, 1,120 районных советников и 10,630 сельских/городских советников. Прошедший 5 июня первый тур был признан состоявшимся во всех 35 избирательных округах, так как явка избирателей составила более 25 %. В 512 населенных пунктах ни один из кандидатов на пост примара не набрал необходимые для победы 50 % голосов избирателей, поэтому 19 июня был организован второй тур выборов.

Результаты голосования

Выборы в Муниципальный совет Кишинёва

Выборы в Муниципальный совет Бельц

Выборы в совет Новоаненского района

Выборы в совет Бессарабского района

Выборы в совет Бричанского района

Выборы в совет Кагульского района

Выборы в совет Кантемирского района

Выборы в совет Каларашского района

Выборы в совет Каушанского района

Выборы в совет Чимишлийского района

Выборы в совет Криулянского района

Выборы в совет Дондюшанского района

Выборы в совет Дрокиевского района

Выборы в совет Дубоссарского района

Выборы в совет Единецкого района

Выборы в совет Фалештского района

Выборы в совет Флорештского района

Выборы в совет Глодянского района

Выборы в совет Хынчештского района

Выборы в совет Яловенского района

Выборы в совет Леовского района

Выборы в совет Ниспоренского района

Выборы в совет Окницкого района

Выборы в совет Оргеевского района

Выборы в совет Резинского района

Выборы в совет Рышканского района

Выборы в совет Сынжерейского района

Выборы в совет Сорокского района

Выборы в совет Страшенского района

Выборы в совет Шолданештского района

Выборы в совет Штефан-Водского района

Выборы в совет Тараклийского района

Выборы в совет Теленештского района

Выборы в совет Унгенского района

Источники 
 http://www.alegeri.md/

Местные выборы в Молдавии
Выборы 2011 года
Июнь 2011 года
2011 год в Молдавии